Podocoryne är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Michael Sars 1846, em. Lütken, 1850. Podocoryne ingår i familjen Hydractiniidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Podocoryne